Miejscowości w USA:
 Carmi – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Carmi (ang. Carmi Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White